Scheidbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Scheidbach (Wüstung), Ortswüstung auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Dickenschied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Scheidbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbach (Murr) bei Großhöchberg, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Scheidbach (Langwiesebach), rechter Oberlauf des Langwiesebachs (zum Oberemmeler Bach, zur Saar) bei Oberemmel, Stadt Konz, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Scheidbach (Lech), linker Zufluss des Lechs bei Köglen, Gemeinde Elbigenalp, Bezirk Reutte, Tirol; Grenzbach zur Gemeinde Häselgehr 
 Scheidbach (Michelsbach), linker Zufluss des Michelsbachs bei Kuhardt, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Scheidbach, Oberlauf des Osterbachs (zum Weitnauer Bach, zur Unteren Argen) bei Markt Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Scheidbach (Rohrbach), rechter Oberlauf des Rohrbachs (zum Waltenhofener Bach) im Rohrbachtobel im Wirlinger Forst bei Helen, Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Scheidbach (Simmerbach), rechter Zufluss des Simmerbachs bei Panzweiler, Ortsgemeinde Gemünden, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Scheidbach (Vils), linker Zufluss der Vils (zum Lech) oberhalb der Vilstalsäge, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Scheidbach (Wartenbach), linker Zufluss des Wartenbachs (zur (Wies-)Lauter) südöstlich der Ruine Gräfenstein, Ortsgemeinde Merzalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

 Wasserscheidbach, Oberlauf des Schwarzenbachs (letztlich zum Halblech), bei der Krottensteinhütte, Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu

Siehe auch:
 Scheidebach
 Scheidenbach
 Scheidgraben
 Scheitbach